Райчур:

 Райчур — город в индийском штате Карнатака.
 Райчур — округ в индийском штате Карнатака.